Siletti ist der Familienname folgender Personen: